Соревнования в метании диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 12 и 13 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Метание диска (мужчины)
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике